Mars (boek), originele titel The Martian, een boek van  Andy Weir.
The Martian (film), een film van Ridley Scott gebaseerd op dit boek
The Martian (roman), een roman van George du Maurier